Jan (of Johannes) van den (of vanden) Berghe
 Jan van den Berghe (schrijver) (ca. 1360-1419), Vlaams schrijver
 Jan van den Berghe (rederijker) (?-1559), Vlaams rederijker
 Jan Van den Berghe (decorschilder) (1887-1965), Vlaams decorschilder
 Jan Van den Berghe (1942), Vlaams journalist
 Jan van den Berghe, pseudoniem van 15e-eeuws architect Jan van Ruysbroeck